Акмачићи су насеље у Србији у општини Нова Варош у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 340 становника.

Овде се налази ОШ „Момир Пуцаревић” Акмачићи.

Демографија 
У насељу Акмачићи живи 338 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,1 година (39,7 код мушкараца и 40,4 код жена). У насељу има 118 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,56.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Насељена места у Новој Вароши
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији